Tehler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anders Tehler
 Anders Gunnar Tehler